Lliga marroquina de futbol (del seu nom en francès Groupement National de Football), màxima competició de futbol del Marroc
 GNF també és el codi ISO 4217 del franc guineà, moneda oficial de la República de Guinea